Erlenwein ist der Familienname folgender Personen:

 Lela Erlenwein (* 1962), deutsche Künstlerin und Dozentin
 Maximilian Erlenwein (* 1975), deutscher Regisseur
 Roswitha Erlenwein (* 1930), Politikerin aus Bremen (CDU)